Dagmerk (schip), een goniometrische vorm in de mast van een schip om boodschap over te brengen
 Dagmerk (constructie), een constructie die als een hulpmiddel dient bij het navigeren door schippers.